SARS-coronavirus (SARS-CoV-1), voor het eerst gerapporteerd in Foshan, Guangdong in november 2002
SARS-CoV-2, voor het eerst gerapporteerd in Wuhan, Hubei in december 2019